Macaíba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Macaíba (ort), Rio Grande do Norte, 
 Macaíba (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar